Alexis Gamboa (1999), Costa Ricaans voetballer
 Cristian Gamboa (1989), Costa Ricaans voetballer
 Emilio Gamboa Patrón (1950), Mexicaans politicus
 Joaquín Gamboa Pascoe (1927–2016), Mexicaans vakbondsleider en politicus
 Juan de Gamboa, kapitein in het Spaanse leger bij het beleg van Antwerpen
 Miguel Ángel Gamboa (1951), Chileens voetballer
 Gamboa darwini, een naaldkreeftjessoort